Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Thurgau 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eva Birnerová e Michaëlla Krajicek che hanno battuto in finale Aleksandra Krunić e Amra Sadiković 6-1, 4-6, [10-6].

Teste di serie 

 Eva Birnerová /  Michaëlla Krajicek (Campionesse)
 Timea Bacsinszky /  Kristina Barrois (quarti di finale)

 Anastasia Grymalska /  Conny Perrin (semifinali)
 Cindy Burger /  Maša Zec Peškirič (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Thurgau 2014